Le DUT en science et génie des matériaux est un diplôme national de l'enseignement supérieur (de niveau bac+2) axé sur la science des matériaux.

Liste des treize IUT proposant ce diplôme 
 IUT de Moselle-est
 IUT d'Evry : site de l'IUT consacré à SGM
 IUT Bordeaux 1 : site de l'IUT consacré à SGM
 IUT de Mulhouse : site de l'IUT consacré à SGM
 IUT de Chambéry : site de l'IUT consacré à SGM
 IUT de Blois : site de l'IUT consacré à SGM
 IUT de Saint-Denis : site de l'IUT consacré à SGM
 IUT de Chalon-sur-Saône
 IUT de Nîmes : site de l'IUT consacré à SGM
 IUT de Saint-Brieuc
 IUT de Nantes : site de l'IUT consacré à SGM
 IUT de Mont-de-Marsan : site de l'IUT consacré à SGM

Recrutement 
La formation DUT SGM est essentiellement ouverte à des étudiants issus de baccalauréats S, STI et STL. Elle est adaptée à des étudiants scientifiques et ayant envie de découvrir de nouvelles matières.

La majorité des départements SGM comportent également des sections licences professionnelles ouvertes aux bac + II (BTS, DUT, DEUG ou DEUST).

Enseignements 
Chimie organique
Chimie des solutions
Cristallographie
Dessin technique
Mécanique (science)
Polymère
Thermochimie
Mathématiques
Anglais
Composites
Métallurgie
Céramiques

Notes et références 

Science et génie des matériaux